Curiohaus-Prozess steht für:

 den Neuengamme-Hauptprozess, einen britischen Militärgerichtsprozess  am Hamburger Curiohaus (18. März 1946 bis 3. Mai 1946)
 die als Curiohaus-Prozesse bezeichneten britischen Militärgerichtsprozesse, die am Hamburger Curiohaus durchgeführt wurden (bis Dezember 1949)